Конверге́нция (от  — сближаться, сходиться) — политическая теория второй половины XX века, согласно которой СССР постепенно становится более либеральным, а Запад — более социалистическим, в результате чего должна возникнуть усреднённая социально-экономическая система, сочетающая принципы социализма и капитализма (например, плановую экономику и политическую демократию соответственно). В более широком смысле — увеличение сходства между различными обществами, находящимися на одной стадии истории, устранения внешнего, внеэкономического неравенства, логика сглаживания социальных конфликтов, либерально-демократических преобразований.

Идеологом политической конвергенции в 1960—1970-е годы был А. Д. Сахаров.

Содержание 

Идею сближения двух систем впервые выдвинул П. А. Сорокин в книге «Россия и Соединённые Штаты», написанной в 1944 году. Авторы теории: Джон Гэлбрейт, Уолт Ростоу, Франсуа Перру, Ян Тинберген и другие.

Согласно теории конвергенции, обе экономические системы не являются совершенными с точки зрения передовой культуры и гуманистических идеалов и дальнейшее противостояние систем чревато острым классовым конфликтом на международной арене, который может привести к гибели цивилизации. Учитывая эти опасности, сохранить мировую цивилизацию можно путём сближения систем, создавая новые формы социально-экономической и культурной жизни, в которых бы в концентрированном виде могло найти своё выражение то лучшее, что имеется в обеих системах.

Сходные взгляды, по мнению Ольги Матич, выражали Джеймс Бёрнхем (The Managerial Revolution) и Дж. К. Гэлбрейт (The New Industrial State).

«Конвергенциями» называются также несколько политических партий в разных странах.

Критика

В СССР 

Академик Г. Л. Смирнов в БСЭ писал, что буржуазная пропаганда «широко распространяет взгляды, согласно которым в век научно-технической революции происходит автоматическое сближение форм общественной жизни при социализме и капитализме, а идейные принципы, идеологические различия будто бы утрачивают своё былое значение», однако действительность показывает, что «до тех пор, пока в мире сохраняются антагонистические классы, эксплуатация человека человеком, пока существует противоположность интересов монополистического капитала и рабочего класса, всех трудящихся, неизбежно будет продолжаться классовая борьба трудящихся за своё социальное освобождение, против экономического и политического господства монополий».

Примечания

Литература 
   
 Сахаров А. Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе, 1968.
 Sorokin P. A. , Mutual convergence of the United States and the U.S.S.R. to the mixed sociocultural type,  1(2), 1960, pp. 143–176.
 Gaitonde V. A. , An Answer to the Theory of Convergence,  3(5), 1974, pp. 38–51.
 Kelley D. R. , The Soviet Debate on the Convergence of the American & Soviet Systems, Polity 6(2), 1973, pp. 174–196.
 Weinberg I. , The Problem of the Convergence of Industrial Societies: A Critical Look at the State of a Theory,  11, 1969, pp. 1–15.
 Lauterbach A. , The 'Convergence' Controversy Revisited, Kyklos 29(4), 1976, pp. 733–754.

Социология
Политические теории
Экономические идеологии